Платфо́рма 3-й киломе́тр — остановочная платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на однопутной линии Мга — Будогощь. Расположена в Кировском районе Ленинградской области, на северной окраине пристанционного посёлка. Обслуживает также дачников садоводства «Движенец», расположенного в 500 м севернее платформы.

На платформе останавливаются все электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Мга — Кириши — Будогощь. 

Также вблизи платформы проходит двухпутная линия Мга — Волховстрой, но её пути не имеют в этом месте пассажирских платформ. Электропоезда этой линии здесь не останавливаются.

Фотографии

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)